

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kopydłówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Kopydłówek – część wsi Kopydłowo w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn

Zobacz też 
 Kopydłów